Иа́фе́т ( Ие́фет , , , , Йа́фис) — библейский персонаж, один из трёх сыновей библейского персонажа Ноя, спасшийся вместе с ним во время Всемирного потопа, и, следовательно, один из родоначальников человечества. Почитается Православной церковью как святой праведный Иафет, память в Неделю святых праотец и Неделю святых отец.

Варианты написания имени 
Помимо написания Иа́фе́т и Ие́фет встречаются написания: Яфет, Йапет, Яфис.

Библейские источники 

Иафет был младшим братом Сима. В библейском повествовании он назван последним, однако при изложении родословия их потомков он стоит на первом месте.
Иафет женился ещё до потопа и вместе с женой спасся в ковчеге своего отца. После потопа у него родилось семеро сыновей.

По другой версии Иафет был старшим братом, поскольку первый сын у Ноя родился после того, как ему исполнилось 500 лет (2470 до н. э.), а Потоп произошел, когда ему было 600. О Симе, который женился ещё до Потопа, говорится, что первый сын, Арфаксад, родился у него через два года после Потопа (2368 до н. э.), когда Симу было 100 лет. То есть Сим родился, когда Ною было 502 года (2468 до н. э.). А поскольку о Хаме, судя по всему, говорится как о «младшем сыне», напрашивается вывод, что Иафет был первым сыном, родившимся у Ноя, когда ему было 500 лет.

Восточная литература 
Вот что пишет о нем Абу-л Фазл Аллами, который приписывает тюркским народам происхождение от Иафета:

Род Иафета 

Большинство переводов Библии упоминает семь сыновей Иафета (Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас), однако в переводе 70 толковников дополнительно упоминается сын Елиса.

В Книге Юбилеев:
 упоминается сын Иафета — Абадай.
 упоминается жена Иафета Адотанелек.

В Книге Яшера (Праведного):
 упоминается, что жена Иафета была дочерью Елиакима, сына Матушлаха (Мафусала).
 сыновья Йапета (Иафета) упоминаются как: Гомер, Магог, Мади, Йон, Тубал, Мешек и Тирас.

В арабских источниках:
 Г. Л. Файзрахманов со ссылкой на «Родословное древо тюрков» Абульгази называет восемь других сыновей Иафета (Тюрок, Хазар, Саклаб, Русь, Минг, Чин, Кеймари и Тарих). Те же имена сыновей приведены в переводе Саблукова.
 В переводе В. К. Тредиаковского имена детей Иафиса названы как: «1. Турк, 2. Харс, 3. Саклап, 4. Русс, 5. Манинакк, 6. Чвин, 7. Камари, 8. Гарих».
 Хондемир (в переводе В. Григорьева) называет следующих сыновей Иафета: Турк, Хазар, Саклаб, Рус, Менсек, Чин, Гомари, называемый также Кеймалом и Таредж.
 Якут аль-Хамави со ссылкой на Аль-Кальби (в переводе А. Я. Гаркави) перечислил детей Иафета как: Юнан, Саклаб, Абдар, Бурджан, Бурджас, Фарс и Рум; и в другом месте упомянул как сына Иафета Кашлухима.
 Абу-ль-Фадль Аллами называет одиннадцать сыновей Яфиса (Иафета): Турка, Сина, Саклаба, Мансаджа (Мансак), Камари (Каймал), Халаджа, Хазана, Руса, Садсана, Газа, Яраджа.
 Абу Сулейман Дауд:
 со ссылкой на Ибн-Ел-Куллия упоминает сына Яфета (Иафета) Келухима.
 со ссылкой на Шериф-ел-Идрисы упоминает сыновей Яфета (Иафета) Юнана и Мадая.
 Со ссылкой на Доссона упоминает сына Яфета (Иафета) Мари.

Потомству Иафета Ноем предсказана была блестящая будущность «да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых».
 Гомер (киммерийцы, индоевропейский народ, этническое родство не установлено): Аскеназ (регийцы, германцы), Рифат (пафлагонцы, кельты, италики), Тогарма (тохары, фригийцы, армяне, грузины, народы Дагестана)
 Магог (население Скифии — скифы)
 Мадай: (иранские народы)
 Иаван: Елиса (греки), Фарсис (тирсены — догреческое население Ионии), Киттим (догреческое население Кипра; хетты), Доданим (Дарданы — догреческое население Троады)
 Фувал (доримское население Испании — иберы, баски)
 Мешех (догреческое население Каппадокии — древние каппадокийцы, этническое родство не установлено)
 Фирас (догреческое население Фракии, Македонии и Эпира — иллиро-фракийские народы, древние фракийцы, албанцы)

По мнению А. П. Лопухина, потомство Иафета — это «Иафетова, или Арийская, раса».

Образ Иафета в кино 
 Ной / Noah (2014; США) режиссёр Даррен Аронофски, в роли Иафета Лео МакХью Кэрролл.

См. также 
 Иапет
 Яфетические языки

Примечания

Ссылки 
 Икона Иафета в церкви Рождества Богоматери (Новгородская область), конец XVII — начало XVIII веков 

Персонажи Книги Бытия
Праотцы
Ной
Ноев ковчег
Ноахиды
Библейские долгожители